Беньямин Кристенсен (; 28 сентября 1879 — 2 апреля 1959) — датский режиссёр, актёр, сценарист немого кино.

Биография 
Беньямин Кристенсен родился 28 сентября 1879 года в городе Виборге Дания.

Беньямин Кристенсен получил медицинское образование. В 1902 году Беньямин становится оперным певцом. Кроме этого он играет в Королевский театре Дании, где ставит спектакли.

В 1906 году Беньямин впервые снимается в кино, а с 1911 года выступает в качестве сценариста.

Организовав собственную фирму «Данск биограф компани» () Кристенсен, ставит фильмы «Таинственный X» и «Ночь мщения», в которых снимается как актёр.

В 1921 в Швеции Кристенсен снимает фильм «Ведьмы». Фильм построен как научный трактат, составленный на основе рукописей средневековья.

В 1923 году Беньямин Кристенсен в Германии поставил три фильма, а в 1924 году исполнил главную роль в «Михаэль» Карла Теодора Дрейера. С 1926 года Беньямин работает в Голливуде, где снимает несколько фантастических фильмов и фильмов ужасов.

После своего возвращения в Данию в 1939 году Беньямин Кристенсен снимает фильмы «Дети разведённых», «Ребёнок», «Пойдем со мной домой», «Дама в светлых перчатках».

Возрасте 63 лет Беньямин Кристенсен оставил работу в кино.

Скончался 2 апреля 1959 года в Копенгагене.

Фильмография 
 1913 — Таинственный X / Det hemmelighedsfulde X
 1915 — Ночь мщения / Hcevnens nat
 1921 — Ведьмы / Häxan
 1923 — Среди евреев / UnterJuden
 1924 — Его жена, неизвестная / Seine frau, die Unbekannte
 1924 — Михаэль / Michael (как актёр)
 1925 — Женщина с плохим голосом / Die frau mit dem scheechten Ref
 1926 — Дьявольский цирк / The Devils Circus
 1927 — Издевательство / Mockery
 1928 — Дом с привидениями / The Haunted House
 1928 — Дом ужасов / The House of Horror
 1929 — Гнездо ястреба / The Hawk's Nest
 1929 — Семь следов к Сатане / Seven Footprints to Satan
 1929 — Таинственный остров / The Mysterious Island (в титрах не указан)
 1939 — Дети разведённых / Skils-missens born
 1940 — Ребёнок / Barnet
 1941 — Пойдём со мной домой / Gaamed mig hjem
 1942 — Дама в светлых перчатках / Damen med de lyse handsker

Примечания

Ссылки 

Режиссёры немого кино